Chris Kavanagh (musicus) (°1964), een Britse drummer
 Chris Kavanagh (scheidsrechter) (°1985), een Britse voetbalscheidsrechter